64-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023 ()  в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия) c 17 по 26 февраля 2022 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат  в 9-й раз, в городе Камлупс — впервые.

Победитель  право представлять Канаду (как «команда Канады») на , а также выступать под этим наименованием на  в 2024.

В турнире  участие 18 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и три команды, получившие право на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).

Чемпионом стала «команда Канады» (12-й раз в истории чемпионатов), а для самой четвёрки, возглавляемой скипом Керри Эйнарсон, это была 4-я победа, причём 4-я победа подряд. Теперь Керри Эйнарсон сравнилась по количеству побед подряд со скипом Колин Джонс, побеждавшей с 2001 по 2004 годы.

Серебряные медали получила команда Манитобы скипа Дженнифер Джонс, проигравшая в финале со счетом 10-4.

Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Криста Маккарвилл).

Официальный хештег чемпионата: #STOH2022.

О турнире

Трансляции 
Все игровые сессии транслировались на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.
 Победитель: $100,000
 Второе место: $60,000
 Третье место: $40,000
 Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15,000
 Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2,500

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в чемпионатах провинций и территорий.
Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах провинций и территорий и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд .

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если команда, занявшая третье место в группе, имеет одинаковое количество побед с последующими командами, проводится тай-брейк. Таким образом, нельзя покинуть турнир по дополнительным показателям.
 На следующем этапе команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф. В предварительных матчах плей-офф команды, занявшие 2-е и 3-е места в противоположных группах играют за право остаться на турнире - проигравший вылетает. По итогам основных матчей (четвертьфинала) проигравшие не покидают турнир - эти матчи нужны для ранжирования перед следующим этапом.
 На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд. 
 Победители основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 1-ой против 2-ой. Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале. 
 Проигравшие основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 3-ей против 4-ой. Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.

Чемпионаты провинций и территорий 

Результаты финальных матчей чемпионатов провинций:

Выбор команд Уайлд-кард 
В этом чемпионате, как и в 2021 и 2022 годах, Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной.

Рейтинг Канадских Команд перед чемпионатом 
по состоянию на 14 февраля 2023

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап

Положение команд 
Результаты и положение команд после Сессии 18

Группа A

Группа B

 Основной плей-офф
 Предварительный плей-офф
 Тай-брейк

Игровые сессии 

Начало матчей указано по Тихоокеанскому времени UTC−08:00.

Сессия 1 
пятница, 17 февраля,  18:00

Сессия 2 
суббота, 18 февраля,  13:00

Сессия 3 
суббота, 18 февраля,  18:00

Сессия 4 
воскресенье, 19 февраля,  08:30

Сессия 5 
воскресенье, 19 февраля,  13:30

Сессия 6 
воскресенье, 19 февраля,  18:30

Сессия 7 
понедельник, 20 февраля,  08:30

Сессия 8 
понедельник, 20 февраля,  13:30

Сессия 9 
понедельник, 20 февраля,  18:30

Сессия 10 
вторник, 21 февраля,  08:30

Сессия 11 
вторник, 21 февраля,  13:30

Сессия 12 
вторник, 21 февраля,  18:30

Сессия 13 
среда, 22 февраля,  08:30

Сессия 14 
среда, 22 февраля,  13:30

Сессия 15 
среда, 22 февраля,  18:30

Сессия 16 
четверг, 23 февраля,  08:30

Сессия 17 
четверг, 23 февраля,  13:30

Сессия 18 
четверг, 23 февраля,  18:30

Тай-брейк 
Пятница, 24 февраля, 8:30

Плей-офф

Четвертьфинал 

Победители Основного плей-офф выходят в матч 1 против 2 Плей-офф Пейджа, а проигравшие в матч 3 против 4.

Предварительный плей-офф 

пятница, 24 февраля,  13:00

Основной плей-офф 
пятница, 24 февраля,  18:00

Финальный этап

1 против 2 
суббота, 18 февраля,  18:00

3 против 4 
суббота, 18 февраля,  13:00

Полуфинал 
воскресенье, 26 февраля,  12:00

Финал 
воскресенье, 26 февраля,  18:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах группового кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Кэрри Галуша ()

 Joan Mead Builder's Award
Приз получила Dianne Barker- судья провинциальных, национальных, мировых и трех олимпийских турниров по кёрлингу, член правления Ассоциации кёрлинга Британской Колумбии и Ассоциации кёрлинга Канады.

Paul McLean Award
Dave Komosky - редактор канадского издания Curling Extra End и освещает кёрлинг более 50 лет. Он освещал многочисленные крупные канадские и международные чемпионаты, в том числе на протяжении 35 лет канадский мужской чемпионат, в качестве репортера Winnipeg Tribune, Calgary Herald, Saskatoon Star Phoenix, The Heart Chart, Tankard Times, а также портала curling.ca.

Примечания

Ссылки 
 

 Видео на YouTube-канале «Curling Canada»:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках 2023

2023
Спорт в Канаде в 2023 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Февраль 2023 года